Der Wahlkreis Holzminden ist ein Wahlkreis zur Wahl des niedersächsischen Landtags. Er umfasst den Landkreis Holzminden. Er gliedert sich in 110 Wahlbezirke.

Landtagswahl 2022 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2022 traten im Wahlkreis Holzminden sieben Direktkandidaten an. Direkt gewählte Abgeordnete ist Sabine Tippelt (SPD). Über die jeweiligen Landeslisten zogen zusätzlich Uwe Schünemann (CDU) und Christian Meyer (Grüne) in den niedersächsischen Landtag ein. Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 19.

Landtagswahl 2017 

Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2017 traten im Wahlkreis Holzminden fünf Direktkandidaten an. Direkt gewählte Abgeordnete ist Sabine Tippelt (SPD). Über die Landesliste zogen zusätzlich Hermann Grupe (FDP),  Christian Meyer (Bündnis 90/Die Grünen) und Uwe Schünemann (CDU) in den niedersächsischen Landtag ein. Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 20.

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Schünemann, Uwe" |Uwe Schünemann
| 31,8
| 28,9
|-
| SPD
| data-sort-value="Tippelt, Sabine" |Sabine Tippelt
| 47,1
| 42,9
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Meyer, Christian" |Christian Meyer
| 7,7
| 7,6
|-
| FDP
| data-sort-value="Grupe, Hermann" |Hermann Grupe
| 9,6
| 9,5
|-
| DIE LINKE
| data-sort-value="Golczyk, Sabine" |Sabine Golczyk
| 3,9
| 3,3
|-
| AfD
| -
| -
| 6,0
|-
| BGE
| -
| -
| 0,1
|-
| DM
| -
| -
| 0,1
|-
| Freie Wähler
| -
| -
| 0,2
|-
| LKR
| -
| -
| 0,0
|-
| ödp
| -
| -
| 0,1
|-
| Die PARTEI
| -
| -
| 0,4
|-
| Tierschutzpartei
| -
| -
| 0,7
|-
| Piratenpartei
| -
| -
| 0,2
|-
| V-Partei³
| -
| -
| 0,1
|-
|}
Die Wahlbeteiligung entsprach mit 63,1 % dem Landesdurchschnitt dieser Wahl.

Landtagswahl 2013 

Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2013 traten im Wahlkreis Holzminden sechs Direktkandidaten an. Direkt gewählte Abgeordnete ist Sabine Tippelt (SPD). Über die Landesliste zogen zusätzlich Christian Meyer (Bündnis 90/Die Grünen) und Hermann Grupe (FDP) in den niedersächsischen Landtag ein, als Nachrücker im Juli 2014 außerdem Uwe Schünemann (CDU).

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| SPD
| data-sort-value="Tippelt, Sabine" |Sabine Tippelt
| 42,6
| 36,8
|-
| CDU
| data-sort-value="Schünemann, Uwe" |Uwe Schünemann
| 40,6
| 28,8
|-
| FDP
| data-sort-value="Grupe, Hermann" |Hermann Grupe
| 3,4
| 14,0
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Meyer, Christian" |Christian Meyer
| 8,9
| 13,6
|-
| Die Linke
| data-sort-value="Golczyk, Sabine" |Sabine Golczyk
| 2,5
| 2,7
|-
| Piratenpartei ||   ||  || 1,6
|-
| Freie Wähler
| data-sort-value="Zieseniß, Michael" |Michael Zieseniß
| 2,0
| 1,2
|-
| NPD || ||  || 0,8
|-
| Die Freiheit || ||  || 0,3
|-
| PBC || ||  || 0,2
|-
| Bündnis 21/RRP ||  ||  || 0,1
|-
|}

Landtagswahl 2008 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2008 traten im Wahlkreis Holzminden sechs Direktkandidaten an. Direkt gewählte Abgeordneter war Uwe Schünemann (CDU).

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Schünemann, Uwe" | Uwe Schünemann
| 47,6
| 35,4
|-
| SPD
| data-sort-value="Tippelt, Sabine" | Sabine Tippelt
| 36,7
| 34,2
|-
| FDP
| data-sort-value="Sander, Hans-Heinrich" | Hans-Heinrich Sander
| 4,7
| 14,2
|-
| Die Linke
| data-sort-value="Desel, Erhard" | Erhard Desel
| 5,3
| 6,3
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Meyer, Christian" |Christian Meyer
| 4,8
| 6,1
|-
| NPD || || || 1,6
|-
| Freie Wähler
| data-sort-value="Schmieding, Heinz-Jürgen" | Heinz-Jürgen Schmieding
| 1,0
| 0,6
|-
| Tierschutzpartei || || || 0,5
|-
| FAMILIE || || || 0,3
|-
| PBC || || || 0,2
|-
| Volksabstimmung || || || 0,2
|-
| Die Grauen || || || 0,2
|-
| Die Friesen || || || 0,1
|-
| ÖDP || || || 0,0
|-
|}
Die Wahlbeteiligung lag bei 57,8 %.

Landtagswahl 2003 
Bei der Wahl 2003 trug der Wahlkreis die Wahlkreisnummer 24. Direkt gewählter Kandidat war Uwe Schünemann (CDU).

Die Wahlbeteiligung betrug 68,9 %.

Landtagswahl 1998 

Bei der Wahl 1998 trug der Wahlkreis die Wahlkreisnummer 25. Direkt gewählter Kandidat war Ernst-August Wolf (SPD).

Die Wahlbeteiligung betrug 75,3 %.

Wahlkreisabgeordnete seit 1947

Einzelnachweise 

Politik (Landkreis Holzminden)